La Donna bezeichnet

 La Donna (Zeitschrift, 1868), italienische Zeitschrift im 19. Jahrhundert
 La Donna (Zeitschrift, 1905), 1905 in Turin, Italien, als eine der ersten Frauenmagazine gegründete Modezeitschrift

La donna steht für

 La donna è mobile,  Kanzone in Giuseppe Verdis Oper Rigoletto aus dem Jahr 1851